Szőke István (1921) Népművészet Mestere díjas fa-, és csontfaragó népi iparművész
 Szőke István (1925) bábjátékos, orvos
 Szőke István (1942–2016) színész, rendező
 Szőke István (1945–2021) labdarúgó, kapus (Salgótarján)
 Szőke István (1947–2022) válogatott labdarúgó (FTC)
 Szőke István (1950) labdarúgó (Vasas)